Froschfett ist ein mehrdeutiger Begriff für
 Froschfett als Markenname von Erdal für Lederfett.
 Froschfett (Naturprodukt), ein Naturheilmittel, das im Altertum verwendet wurde.